Szakály, családnév
 Szakály, község Tolna megyében